

Geografia

Germania 
 Wengen – frazione del comune di Burgheim, in Baviera
 Wengen – frazione del comune di Dießen am Ammersee, in Baviera
 Wengen – frazione del comune di Eschenlohe, in Baviera
 Wengen – frazione del comune di Nennslingen, in Baviera
 Wengen – frazione del comune di Oberstaufen, in Baviera
 Wengen – frazione del comune di Oy-Mittelberg, in Baviera
 Wengen – frazione del comune di Sulzbach-Laufen, in Baden-Württemberg
 Wengen – frazione del comune di Villenbach, in Baviera
 Wengen – frazione del comune di Weitnau, in Baviera

Italia 
 Wengen – nome tedesco del comune di La Valle, in Trentino-Alto Adige

Svizzera 
 Wengen – frazione del comune di Lauterbrunnen, nel Canton Berna

Geologia 
 Formazione di Wengen – formazione geologica